

Таволжанка — село, Астраханський район, Акмолинська область

Таволжанка — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Таволжанка — село, Новооскольський район, Бєлгородська область

Див. також 
 Тавільжанка